Штефан Семьян (, род.23 января 1960 года) — словацкий кинорежиссёр и сценарист.

Учился по специальности «Режиссёр кино и телевидения» на факультете кино и телевидения Пражской академии исполнительского искусства (1980—1986). Участвовал в постановке A vrátil sa im pokojný spánok (И к ним вернулся спокойный сон) для словацкого телевидения STV. В 1987—1991 годах создал несколько рекламных роликов и видеоклипов.

Фильмография 
 1994: «На прекрасном голубом Дунае»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1960 году
Кинорежиссёры Словакии